Elegia kan syfta på:

 Elegia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Elegia (växter) – ett släkte av växter